Lost Highway può riferirsi:

Cinema 
 Strade perdute (Lost Highway) – film del 1997 diretto da David Lynch

Musica 
 Lost Highway – album del 1997, colonna sonora del film Strade perdute
 Lost Highway – album dei Bon Jovi del 2007
 Lost Highway – singolo dei Bon Jovi del 2007, dall'album omonimo
 Lost Highway Records – casa discografica

Altro 
Lost Highway: The Story of Country Music  – documentario della BBC sulla storia della musica country